

Sigle 
 Bloc Nacionalista Valencià – partito politico spagnolo

Codici 
 BNV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Boana (Papua Nuova Guinea)
 bnv – codice ISO 639-3 della lingua bonerif